Fiction (album)
 Fiction Records